Говердовский — фамилия.

Известные носители 
 Говердовский, Александр Николаевич — российский судья по баскетболу.
 Говердовский, Андрей Александрович (род. 1959) — советский и российский физик.
 
 Говердовский, Леонид (1987—2013) — российский рок-музыкант.